

Persone
Alessandro Tassoni (1565-1635) – scrittore e poeta italiano
Amelio Tassoni (1914-1945) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
Coralina Cataldi Tassoni (1971) – attrice, musicista e artista statunitense
Dario Tassoni (1818-1885), patriota italiano.
Giovanni Tassoni (1905-2000) – antropologo italiano
Giulio Cesare Tassoni (1859-1942) – generale e politico italiano, senatore del Regno d'Italia

Altro
Tassoni – casato italiano
Capanno Tassoni – rifugio nel comune di Fanano, nella Valle di Ospitale, provincia di Modena
Cedrata Tassoni – bevanda analcolica
Liceo scientifico Alessandro Tassoni – istituto scolastico di Modena
Palazzo Tassoni Estense o più semplicemente Palazzo Tassoni – palazzo gentilizio di Ferrara
Palazzo Tassoni Mirogli – palazzo gentilizio di Ferrara
Premio Alessandro Tassoni – manifestazione culturale